Chiluba steht für

 eine Bantusprache, siehe Tschiluba

Chiluba ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Chiluba (1943–2011), sambischer Politiker und Staatspräsident
 Vera Chiluba Tembo, sambische Politikerin und First Lady